podwozie (motoryzacja)
 podwozie (lotnictwo)

Zobacz też 

 nadwozie